Соболев, Николай Николаевич (19 февраля 1874 года, Москва — 1 ноября 1966 года, Москва) – один из «отцов» науки о декоративно-прикладном искусстве в России. Создатель и  первый заведующий кафедры истории художественно-графического факультета МГПИ (1941–46). Доктор искусствоведения (1934), профессор (1934). Заслуженный деятель науки РСФСР (1945), лауреат Государственной премии РСФСР (1958). Организатор Музея тканей Московского текстильного института. Занимался формированием фондов Музея архитектуры.

Биография 
С 1884 года работал художником — составителем узоров на Трёхгорной мануфактуре. В 1889–1893 обучался в Строгановском центральном училище технического рисования, по окончании год учился у французского художника Каплэна. С 1896 по 1917 гг. преподавал в Строгановском училище. В 1910-ом году закончил  археологическое отделение Московского археологического института. В 1910-ом году защитил магистерскую диссертацию «Русская ручная набойка», был удостоен звания учёного археолога и действительного члена Совета Московского археологического института. После защиты диссертации был оставлен для приготовления к званию профессора по кафедре русского искусства. После революции 1917-го года работал  старшим инспектором по художественной промышленности в Народном комиссариате по земледелию, на Пречистенских рабочих курсах, в Ремесленном училище им. А. П. Бахрушина.

Совместно с А.В. Бакушинским и другими в 1927-ом году занимался созданием Кустарного музея (сейчас Музей народного искусства) и создания при нём экспериментальных мастерских. В том же году становится директором созданного музея.

Возглавлял набивную мастерскую текстильного факультета Высших художественно-технических мастерских, работал там профессором,  заведующим кафедрой истории искусств, читал такие дисциплины, как «Композиция рисунка» и «История искусства тканей». В Московском архитектурном институте, на факультете жилых и общественных зданий читал курс по истории мебели и интерьера.

В МГПИ имени В. И. Ленина с 1941 года читал курс лекций по истории изобразительного искусства на художественно-графическом факультете, вёл курсы рисования и черчения.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (14.09.1946)

Труды 
 Набойка в России: История и способ работы.  М., 1912;
 Очерки по истории украшения тканей.  М. ; Л., 1934;
 Русская народная резьба по дереву.  М. ; Л., 1934;
 Стили в мебели (исторический очерк).  М., 1939;
 Русский орнамент: камень, дерево, керамика, железо, стенопись, набойка. (Образцы.  Альбом.).  М., 1948;
 Чугунное литье в русской архитектуре.  М., 1951.

Ссылки 
 Соболев Николай Николаевич
 Суздалев Петр Кириллович

Похороненные в некрополе Донского монастыря